Zkratka BPG může označovat:

 Better Portable Graphics – ztrátový i neztrátový rastrový grafický formát
 Banque de Patrimoines Privés Genève – švýcarská banka
 IATA kód letiště Barra do Garças v Brazílii
 Basler Personenschiffahrts Gesellschaft – švýcarská dopravní společnost
 2,3-Bisfosfoglycerát – chemická sloučenina

BPG